Eguía puede referirse a:

Topónimo
Eguía (en euskera Egia), barrio de San Sebastián.
Eguía, barrio de Dasol en la provincia de Pangasinán (Filipinas).

Apellido

En España
Miguel de Eguía (1495 - 1544), uno de los introductores de la imprenta.
José María de Eguía, tercer marqués de Narros (1733 - 1803), ilustrado; uno de los caballeritos de Azcoitia.
Francisco de Eguía (1750 - 1827), militar y político de orientación absolutista.
Nazario Eguía (1777 - 1865 ), conde de Casa-Eguía, militar y político de orientación absolutista y carlista.
Luis Mazzantini y Eguía (1856 – 1926), matador de toros.
Esteban de Bilbao Eguía (1879 -  1970), político de orientación carlista.
Joaquín de Eguía (1903 - 1956), marino y militar español.
Horacio de Eguía (1914 - 1991), escultor.
José Luis Fernández Eguia el Pirri (1965 -1988), actor.

En México
Joaquín Eguía Lis (1833 — 1913), jurista mexicano, primer rector de la UNAM.
Rafael Eguía Lis, militar que participó en la Revolución mexicana.